Никифор е българската форма на гръцкото мъжко първо име Никифорос (Νικηφόρος), означаващо „победоносец“ или „победоносен“.

Личностите, носили това име, включват:
 Никифор I Геник, византийски император от 802 до 811 г.
 Никифор Фока (830 – 896), знаменит византийски военачалник, дядо на император Никифор II Фока
 Никифор II Фока, византийски император от 963 до 969 г.
 Никифор III Вотаниат, византийски император от 1078 до 1081 г.
 Никифор († сл. 742/43), съимператор, син на император Артавазд
 Никифор (цезар) († сл. 812), син на император Константин V
 Никифор Константинополски, византийски духовник, патриарх на Константинопол от 806 до 815, канонизиран за светец като Свети Никифор
 Никифор Уран († ок. 1010), византийски пълководец, държавник и писател
 Никифор Мелисин (1045–1104), византийски пълководец, гегенимператор, кесар при Алексий I Комнин
 Никифор от Антиохия, патриарх на Антиохия (1084 – 1090)
 Никифор Бриениус, византийски военачалник и историк (1062 – 1139)
 Никифор Вриений (1062 – 1137), византийски военачалник, политик и историк
 Никифор Комнин, няколко души с това име
 Никифор Калист Ксантфопул († сл. 1328), византийски църковен историк
 Никифор Григора (ок. 1295 – 1360), византийски историк, теолог
 Никифор от Александрия, патриарх на Александрия 1639–1645
 Никифор Сисанийски († 1770), български духовник
 Никифор, Светско име Тодор Пунев Паунов, Игумен на Рилския манастир (1894 – 1896)
 Никифор Никифоров, български офицер (1858 – 1935)
 Никифор Диоген (1070 – сл. 1094), син на император Роман IV Диоген, от 1070 до 1071 византийски съимператор и 1094 тронпретендент срещу Алексий I
 Никифор (Бажанов) (1832 – 1895), архимандрит на Православната руска църква, писател
 Никифоритцес († 1078), византийски евнух и влиятелен чиновник при императорите Роман IV и Михаил VII

Бележки